Meilhac peut désigner :
 Meilhac, une commune française de la Haute-Vienne ;
 Grégory Meilhac, un ancien footballeur professionnel (1971) ;
 Henri Meilhac, un librettiste français du  (1831 - 1897).

Homonymie de patronyme